Marek Matějovský, footballeur tchèque,
, pilote de course tchèque,
, joueur tchèque de hockey sur glace.